NS 600 (stoomlocomotief), Nederlandse stoomlocomotief uit 1863, latere serie NS 600
NS 500, Nederlandse diesellocomotief uit 1955, NS-locseries 500, 600 en 700